Комурлюк (річка) — річка в Криму.
 Комурлюк-Кешме — яр у Криму.

Джерела 
 Атлас туриста «Горный Крым» /Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев. — К.: ГНПП «Картографія», 2010. — 112 с.